Onderdistrict in Indonesië
 Telanaipura (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Jambi in de provincie Jambi
Plaats in Indonesië
 Telanaipura (plaats), een plaats in het regentschap Jambi in de provincie Jambi